Ardicino della Porta seniore (? – 1434), Cardinale Italiano;
 Ardicino della Porta iuniore (1434-93), Cardinale Italiano, pronipote del precedente;